Interventismo – termine politico che indica la posizione di chi era favorevole all'ingresso in guerra dell'Italia nella I guerra mondiale
Interventismo di sinistra – posizione di sinistra chi era favorevole all'ingresso in guerra dell'Italia nella I guerra mondiale.
Interventismo – in economia indica qualsiasi attività di un governo centrale che punta a condizionare l'economia del Paese
Interventismo – in medicina indica una pratica nella quale i pazienti sono visti come soggetti passivi che ricevono trattamenti che hanno l'effetto di prolungare la loro vita